RSN ist eine Abkürzung und steht für:

 die Kleinbahn Rathenow-Senzke-Nauen
 Robust Security Network
 Resting-State-Netzwerk, eine Kategorie von Gehirn-Netzwerken, die sich z. B. mittels Resting state fMRI finden lassen. Ein bekanntes ist das Default Mode Network.

Siehe auch:

 Radio RSN (Schweiz)

Radio RSN (Russland)

RSN